Sterling Campbell (musicus), een Amerikaans drummer
 Sterling Campbell (politicus), een Canadees politicus